De Rally van Zweden 1983, formeel 33rd International Swedish Rally, was de 33e editie van de rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 113e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Verslag 
Audi domineerde het evenement van start tot finish. Twee jaar eerder werd hier de basis gelegd op het succes van de Audi quattro, terwijl deze keer met een galavoorstelling nog maar eens bewezen werd dat vierwielaandrijving op dit ondergrond de oppermachtige techniek is. De top vier werd geheel bezet door Audi-rijders, met Hannu Mikkola als winnaar, Stig Blomqvist, eenmalig met het Audi 80 quattro-model als tweede, en Lasse Lampi die de als vierde geëindigde Michèle Mouton voorbleef op de laatste trede van het podium.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden